The Album kan syfta på följande:
 The Album – ett studioalbum av den svenska musikgruppen ABBA
 The Album (album av Haddaway) – ett studioalbum av den tyske artisten Haddaway
 Wilco (The Album) – ett studioalbum av den amerikanska musikgruppen Wilco
 The Albums – en CD-box med den svenska popgruppen ABBA:s samtliga studioalbum